OBC ist die Abkürzung für:
 Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
 Orange Bud Coating, ein Modelabel aus Köln
 Flugplatz Obock in Dschibuti (IATA-Code)
 Oceania Badminton Confederation, früherer Name des ozeanischen Badminton-Dachverbandes Badminton Oceania
 Oil Burner Components im Namen des britischen Unternehmens OBC, einer Tochtergesellschaft von Ferguson plc
On-Board Charger, sind Ladegeräte an Bord von Elektrofahrzeugen für die Ladung der Batterie 
 On-Board Computer, Computer an Bord von Fahrzeugen, Flugzeugen und Satelliten
 On-Board Courier, Lieferung eiliger Sendungen mit einem Kurier per Flugzeug
 Order of British Columbia, Verdienstorden der kanadischen Provinz British Columbia
 Ore Bulk Container, ConBulk-Schiffe mit verstärkten Laderäumen für den Erztransport.
 Organic and Biomolecular Chemistry, chemische Fachzeitschrift, die von der britischen Royal Society of Chemistry herausgegeben wird.
 Other Backward Classes, „weitere benachteiligte Klassen“ im indischen Kastensystem
 Outside Back Cover, die äußere hintere Seite eines Umschlages; siehe Paginierung

OBC